Гьотто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гьотто, Давиде (род. 1993) — итальянский конькобежец, победитель зимней Универсиаде 2017 года на дистанциях 5000 м и 10 000 м.
 Гьотто, Лука (род. 1995) — итальянский автогонщик, вице-чемпион серии GP3 2015 г.